Laforge (la ) La Forge, LaForge, est un patronyme français porté notamment par :
  (né en 1936), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Éric Laforge (1964-2020), animateur français de radio ;
 Louis Laforge, journaliste français né en 1968 ;
 Lucien Laforge (1889-1952), dessinateur français ;
 Marc Laforge (né en 1968), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Marie Laforge (1865-1920), peintre et miniaturiste française ;
 René Laforge, résistant français ;
 Théophile Laforge (1863-1918), altiste français.

Toponymie 
La Forge, LaForge, ou Laforge peut aussi désigner :
 la rivière Laforge, un affluent québécois de la Grande Rivière ;
 le réservoir Laforge, au Québec (Canada) ;
 Laforge, hameau belge de la commune d'Érezée.

Notes et références 

Patronyme français